Mali Lipovec je lahko:
 Mali Lipovec, Samobor (Hrvaška)
 Mali Lipovec (Slovenija)